La Serie C 1955-1956 fu la diciottesima edizione della terza categoria del campionato italiano di calcio, la quarta a svolgersi a girone unico.

Avvenimenti 

Il torneo fu appannaggio di Venezia e , che ottennero l'approdo in Serie B chiudendo la stagione a pari punti in vetta alla classifica: ai lagunari andò il platonico primato in graduatoria per via del miglior quoziente reti, mentre per i marchigiani si trattò della prima promozione fra i cadetti. Neroverdi e rossoblù superarono d'un soffio i sorprendenti isolani della Carbosarda, che mancarono d'un punto quello che sarebbe stato uno storico approdo dei biancoblù in B.

In zona retrocessione, ad una sventurata accoppiata toscana avrebbero dovuto aggiungersi  e Colleferro. Fu il  a rivoluzionare i verdetti: colti ad addomesticare la gara sul campo del già rassegnato Piombino, gli emiliani furono condannati alla retrocessione. Il posto libero fu dunque occupato dal Pavia, che vinse un apposito spareggio contro i rossoneri laziali.

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1956-1957.
      Retrocesso in IV Serie 1956-1957. 
 Retrocessione diretta.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Piacenza retrocesso per tentato illecito sportivo nella partita Piombino-Piacenza; le vennero annullati tutti i 34 punti conseguiti.
Colleferro retrocesso dopo aver perso lo spareggio contro l'ex aequo Pavia, disposto successivamente alla retrocessione ordinata per il Piacenza (per riammettere in C una delle migliori retrocesse).

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggio salvezza

Classifica marcatori 
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 746 gol (di cui 55 su calcio di rigore). Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Voci correlate 
 Caso Piacenza

Calcio nel 1955
Calcio nel 1956
1955